Biloxi puede referirse a:

 al pueblo amerindio biloxi del sur de los Estados Unidos;
 a la ciudad de Biloxi, en el estado de Misisipi (Estados Unidos);
 a la obra de teatro Biloxi Blues, de Neil Simon;
 a la película estadounidense Biloxi Blues, basada en la obra del mismo nombre.